Süan-chua je čínské jméno, které může znamenat:

 Süan-chua (Che-pej) (宣化区) – městský obvod v městské prefektuře Čang-ťia-kchou, provincie Che-pej, Čínská lidová republika (ČLR)
 Süan-chua (Kan-su) (宣化镇) – město v okrese Kao-tchaj, městské prefektuře Čang-jie, provincii Kan-su, ČLR
 Süan-chua (Che-nan) (宣化镇) – město v městském okrese Teng-feng, městské prefektuře Čeng-čou, provincii Che-nan, ČLR
 Hsuan Hua (宣化, 1918–1995) – buddhistický mnich žijící v USA

Rozcestníky - místopisné jméno